Селџучка династија
 Селџучко царство
 Румски султанат